Une femme dangereuse peut faire référence à :
Une femme dangereuse (They Drive By Night), film américain de Raoul Walsh sorti en 1940 ;
Une femme dangereuse (A Dangerous Woman), film américain de Stephen Gyllenhaal sorti en 1993.

Voir aussi